Лоре́нсу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лоренсу, Агоштинью‎ (1886—1964) — португальский военный, полицейский и политик, первый директор спецслужбы ПИДЕ.
 Лоренсу, Жуан (род. 1954) — президент Анголы с 2017 года.
 Лоренсу, Луиш (род. 1983) — португальский футболист, играющий на позиции форварда.
 Лоренсу, Патрик (род. 1993) — бразильский боксёр.
 Лоренсу, Эдуарду (1923—2020) — португальский писатель, мыслитель-эссеист, политический публицист.
 Лоренсу де Гусман, Бартоломеу (1685—1724) — бразильский и португальский священнослужитель и естествоиспытатель.

Топоним 
 Лоренсу-Маркиш название города Мапуту до 1976 года.

 См. также 
 Сан-Лоренсу